Pellegrin bezeichnet:

 das Pseudonym von Friedrich de la Motte Fouqué (1777–1843), deutscher Dichter der Romantik

Pellegrin oder Pellegrín ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Eduardo Pellegrín Barrera SVD (* 1958), Bischof von Chillán
 François Pellegrin (1881–1965), französischer Botaniker
 Élise Pellegrin (* 1991), französisch-maltesische Skirennläuferin
 Jacques Pellegrin (1873–1944), französischer Zoologe, Ichthyologe
 Jean-Pierre Pellegrin (* 1961), Schweizer Winzer
 Marcel Pellegrin (1907–1974), französischer Fußballspieler
 Margarita Pellegrin (1940–2016), deutsche Künstlerin
 Mattia Pellegrin (* 1989), italienischer Skilangläufer
 Paolo Pellegrin (* 1964), italienischer Fotograf
 Pierre Pellegrin (* 1944), französischer Philosophiehistoriker 
 Raymond Pellegrin (1925–2007), französischer Schauspieler
 Sebastiano Pellegrin (* 1994), italienischer Skilangläufer
 Simon-Joseph Pellegrin (1663–1745), französischer Dichter, Librettist und Dramaturg

Siehe auch:
 Pelegrín
 Pellerin
 Pellegrino
 Pellegrini